Luigi Accurti - nobile fiumano
 Michael Accurti von Königsfels - ammiraglio austriaco
 Tommaso Accurti - bibliografo e presbitero italiano